Kórós – comune dell'Ungheria
 Körös – fiume che attraversa l'Ungheria
 Cultura Körös – cultura archeologia vissuta nel periodo neolitico
 SMS Körös – monitore dell'Impero austro-ungarico